Verdenstopmøde er et møde som omfatter ledere eller representanter fra en stor del af verden (jorden) - fx:
 FN-verdenstopmøde
 Verdenstopmødet om social udvikling

Se også 
 Topmøde